Karibiska mästerskapet 2010 () var en fotbollsturnering som spelades i Martinique under perioden 26 november–5 december 2010. Detta var den 16:e upplagan av Karibiska mästerskapet som är Karibiens fotbollsmästerskap. Mästerskapet anordnas av CFU som är en del av CONCACAF.

Jamaica vann sin femte titel efter ha besegrat Guadeloupe i finalen med 5-4 efter straffar.

Spelplatser
Det var andra gången som Antigua och Barbuda var värdland för mästerskapet. Mästerskapets matcher delades upp på två stycken arenor.

  Stade Pierre-Aliker
Grupp H och samtliga matcher i slutspelet spelades på Stade Pierre-Aliker i Fort-de-France med kapacitet av 16 300 åskådare. 

 Stade En Camée 
Matcherna i grupp I spelades på Stade En Camée i Rivière-Pilote med en kapacitet av 3 000 åskådare.

Gruppspel

Grupp H

Grupp I

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Referenser

Fotboll i Martinique
Fotbollsåret 2010
2010 i Martinique